Аббревиатура РПМК может означать:

 РПМК-1 (от ) — российская радиопеленгационная станция военного назначения
 РПМК (от ) — российский стандартный набор сублимированных продуктов для обеспечения личного состава питанием в сложных условиях